Альбін Загурський (1846—1910) — львівський архітектор.
 Загурський Анатолій Станіславович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Загурський Артем Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Загурський Віталій Сергійович — лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Казимир Загурський (1883—1944) — польський фотограф і мандрівник.
 Загурський Костянтин Францович (* 1959) — керівник Народного художнього колективу ансамблю танцю «Козацькі джури», заслужений працівник освіти України.
 Загурський Леонтій Миколайович (1847—1912) — український вчений-правознавець, доктор юридичних наук, декан юридичного факультету Харківського університету (1891—1905).

Примітки 

Прізвища